Por Benedict pode estar à procura de:
Benedict (Dacota do Norte)
Benedict (Kansas)
Benedict (Nebraska)
Stanley Rossiter Benedict (químico americano)

Desambiguação